

Localidades 

 Le Manoir (Calvados)
 Le Manoir (Eure)

Desambiguações de topônimos